Osoby o tym nazwisku:
 Feliks Gryziecki – polski prawnik
 Stanisław Gryziecki – rzymskokatolicki duchowny